Knowles steht für:
 Knowles (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lees Knowles Lectures, Vorlesungsreihe für Militärgeschichte am Trinity College der University of Cambridge
 Knowles Automobile Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Knowles ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Knowles (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Madera County, Kalifornien
 Knowles (Oklahoma), Stadt (Town) im Beaver County, Oklahoma
 Knowles (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Dodge County, Wisconsin

geografischer Objekte:
 Knowles-Passage, Meerenge im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis
 Kap Knowles, Kap an der Black-Küste des Palmerlands, Antarktika

Siehe auch:

 Knowle